

Елберт — переписна місцевість, штат Колорадо
 Елберт — переписна місцевість, штат Техас